Австрали́йские А́льпы — высочайшая горная система в Австралии. Нагорье. Одна из частей Большого водораздельного хребта. Высочайшая точка — г. Косцюшко, 2228 м, также является и высочайшей точкой всего материка Австралия. На северо-западном склоне берёт своё начало самая протяжённая река Австралии Муррей. 

Длина горной системы — порядка 400 км, ширина — до 150 км. На территории Альп созданы несколько природоохранных зон, в частности, национальный парк Маунт-Буффало.

См. также 
 Большой Водораздельный хребет
 Викторианские Альпы

Примечания

Ссылки 
 

Горные системы Австралии
Горы Виктории
Горы Нового Южного Уэльса